

Geografia 
 Elp – località del comune di Midden-Drenthe (Paesi Bassi)

Sigle 
 Esercito di Liberazione della Palestina

Codici 
 ELP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di El Paso (Stati Uniti)

Musica 
 Emerson, Lake & Palmer – supergruppo rock progressivo inglese
 Emerson, Lake & Powell – supergruppo rock progressivo inglese, successore di quanto sopra
 El-P – rapper statunitense